Stabben kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Stabben, Antarktis,

Finland 

 Stabben, Kimitoön, Åboland, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar